Women's African Volleyball Clubs Championship 2022 hölls i Kelibia och El Haouaria, Tunisien mellan 22 maj och 31 maj 2022. Det var den 33:e upplagan den kontinentella volleybolltävlingen Women's African Club Championship. Kenya Commercial Bank SC blev mästare genom att vinna i finalen över Al Ahly SC med 3-0. Det var lagets andra vinst, de vann även tävlingen 2006.

Deltagande lag

Format
Tävlingen bestod av gruppspel och cupspel.
Tävlingen började med ett gruppspel med fyra grupper om fyra lag där alla lag mötte alla i respektive grupp. Inget lag slogs ut p.g.a. dess resultat i gruppspelet. Istället användes gruppspelet för att seeda lagen i det följande cupspelet. Alla placeringar fördelades genom cupspel. Samtliga lag spelade därför fyra matcher i cupspelet där det vinnande laget gick vidare till spel om högre platser (t.ex. plats 1-8 för åttondelsfinalerna), medan det förlorande laget gick vidare till spel om lägre platser (t.ex. plats 9-16 för åttondelsfinalerna).

Resultat-

Gruppspel

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Slutspel

Spel om plats 5-8

Spel om plats 9-16

Spel om plats 13-16

Slutställning

Referenser

Women's African Club Championship
Volleybollsäsongen 2021/2022
Sportåret 2022
Internationella volleybolltävlingar i Tunisien
2022 i Tunisien